Tomorrowland — фестиваль електронної музики, який щорічно проходить в місті Бом, Бельгія. Вперше проведений у 2005 році і з того часу став одним із найбільших та найвідоміших музичних фестивалів у світі. Проходить зазвичай протягом 3-х днів, а квитки реалізовуються протягом кількох хвилин.

«Tomorrowland» проводився також у США (TomorrowWorld) та Бразилії (Tomorrowland Brasil).

Фестивалі за роками

Примітки 

Фестивалі електронної музики